Žofie Lehnická (1525 – 6. února 1546) byla dcerou knížete Fridricha II. Lehnického a jeho druhé manželky Žofie Braniborsko-Ansbašské.

Život 
Jediná dcera lehnického a břežského knížete z jeho druhého manželství s braniborskou princeznou se narodila v roce 1525 a vyrůstala jako protestantka. 15. února 1545 se jako asi dvacetiletá provdala za stejně starého syna braniborského kurfiřta, Jana Jiřího, budoucího braniborského kurfiřta. Z jejich manželství se narodil syn, budoucí braniborský kurfiřt Jáchym Fridrich Braniborský.

Žofie zemřela několik dní po porodu 6. února 1546 a její manžel, který ji přežil o 52 let, se ještě dvakrát oženil, v roce 1548 se Sabinou Braniborsko-Ansbašskou a v roce 1577 s Alžbětou Anhaltsko-Zerbstskou. Přestože měl z obou dalších manželství dohromady 22 dětí, jeho dědicem zůstal prvorozený syn se Žofií, Jáchym Fridrich.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Slezští Piastovci
Narození v roce 1525
Úmrtí 6. února
Úmrtí v roce 1546
Ženy